Чемпионат Африки по самбо 2016 года прошёл в Ниамее (Нигер) 27-29 мая.

Медалисты

Мужчины

Медальный зачёт

Женщины

Медальный зачёт

Боевое самбо

Медальный зачёт

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 

2016 год в самбо
Чемпионаты Африки в 2016 году
Чемпионаты Африки по самбо
Май 2016 года
Международные спортивные соревнования в Ниамее
2016 год в Нигере
Чемпионаты Африки в Нигере